Gromada Świerszczów (1954-1959), powiat chełmski
 Gromada Świerszczów (1962-1972), powiat chełmski